

Anno 
 879 o 879 a.C.

Codici 
 879 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokai, nella Prefettura di Aichi, del Giappone

Matematica 
 879 – numero